Богуслав Вольневич (на польском: Bogusław Wolniewicz; 22 сентября 1927, Торунь — 4 августа 2017, Варшава) — польский философ и логик. 

Вольневич работал 1963—1998 профессором в Варшавском университете. Известен в академических кругах как автор переводов на польский язык трудов Людвига Витгенштейна и автор комментарий к Витгенштейну (считается, что в конце 1950-х начал первым в Польше систематически исследовать философию Витгенштейна). С 1990-х стал известен как публицист, связанный с кругом Радио Мария. Критики характеризовали его общественно-политические взгляды как гомофобские, антифеминистские, антисемитские и исламофобские. В поздние годы своей творческой деятельности Вольневич перешёл от вопросов логики и формальной онтологии к философии религии и аксиологии. С 1989 по 1998 г. Богуслав Вольневич возглавлял кафедру философии религии Варшавского Университета, с 1998 г. — почетный профессор того же университета.

Богуслав Вольневич был атеистом (определился сам следующим образом: «римский католик — неверующий»)

Примечания 

Философы Польши
Логики Польши